Waterlelies kan verwijzen naar:

 Waterleliefamilie, een waterplant
 Waterlelies (Monet), een serie schilderijen over waterlelies van de kunstschilder Claude Monet